Schatz steht für:
 Schatz, wertvoller Besitz, auch Fund
 Schatz (Familienname), Familienname
 Schatz (Einheit), Flächenmaß
 Bundesschatzanweisung, Finanzprodukt, das von Staaten ausgegeben wird
 Kosename für einen geliebten Menschen 

Sonstiges:
 Schatz Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika
 Schatz-Walzer von Johann Strauss

Siehe auch:
 Schatzamt
 Der Schatz
 Schatzung
 Schätz
 Shatz